Чемпионат Германии по международным шашкам 2015 года ( прошёл в Берлине с 11 по 14 февраля. Чемпионом в очередной раз стал Вадим Вирный, серебро завоевал Игорь Чарторыйский, бронзу — Юрий Гейзенблас.

В финале А участвовало 6 спортсменов. Ещё четверо играли в финале В. Чемпионат проходил по круговой системе.

Примечания 

Чемпионаты Германии по международным шашкам
2015 год в шашках
Спортивные соревнования в Берлине
Февраль 2015 года
Спорт в Германии в 2015 году